Wilhelm Gustloff (1895–1936) meggyilkolt svájci nemzetiszocialista politikus
 Wilhelm Gustloff utasszállító hajó (1937–1944) amely a történelem legnagyobb tengeri hajókatasztrófájában süllyedt el majd' 10 000 ember halálát okozva